Группа В чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 1969 — 1-й розыгрыш чемпионата Европы среди юниоров под эгидой ИИХФ группы В. Турнир проходил с 8 по 14 марта 1969 года в Женеве (Швейцария). В чемпионате приняло участие 4 команды. Победителем турнира стала сборная Швейцарии, которая перешла в группу А чемпионата Европы 1970 года среди юниоров.

Участвующие команды

Арена

Турнир 

Время местное (UTC+1).

По материалам форума хоккейных статистиков

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com

1969 год в хоккее
Ю
B
Международные спортивные соревнования в Женеве
Март 1969 года
Чемпионаты Европы в 1969 году
Спорт в Швейцарии в 1969 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии